

Települések

Bosznia-Hercegovina
Bobovica falu Trnovo községben Szarajevo megyében

Horvátország
Bobovica falu Szamobor községben, Zágráb megyében

Vizek
Bobovica folyó a Vrbanja jobb oldali mellékfolyója Bosznia-Hercegovinában